Le Mée
Le Mée-sur-Seine